Kurfürstin Wilhelmine ist die Bezeichnung folgender Personen:

 Wilhelmine Amalie von Braunschweig-Lüneburg (1673–1742), durch Heirat Königin und Kurfürstin von Böhmen
 Wilhelmine Ernestine von Dänemark (1650–1706), durch Heirat Kurfürstin von der Pfalz
 Wilhelmine Karoline von Dänemark (1747–1820), durch Heirat Kurfürstin von Hessen